Chiesa di San Costanzo – chiesa di Capri
Chiesa di San Costanzo – chiesa di Perugia